Sezóna 1961/1962 byla 16. sezonou Sovětské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Spartak Moskva.

Tým LIIŽT Leningrad sestoupil. Ze 2. ligy postoupil celek SK Urickogo Kazaň.

Konečné pořadí 

Sovětská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1961
Lední hokej v roce 1962